El Masters de París 2017, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2017, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'octubre i el 5 de novembre de 2017 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista estatunidenc Jack Sock va guanyar el títol més important del seu palmarès en categoria individual, i va acumular els punts necessaris per classificar-se per primer cop per les ATP Finals i entrar per primer cop al Top 10 del rànquing individual. La parella formada pel polonès Łukasz Kubot i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el sisè títol de la temporada i tercer Masters, reafirmant-se com la millor parella de l'any.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017